Brian Daniel Pintado (né le ) est un athlète équatorien, spécialiste de la marche.

Biographie 
Deuxième du  marche lors des championnats panaméricains juniors 2013, il se classe  lors des championnats du monde par équipes de marche 2016. 

Il termine  du 20 km marche des championnats du monde de 2017, à Londres, et  du 20 km marche des Jeux olympiques de 2016, à Rio de Janeiro. En 2018, il remporte le titre des Jeux sud-américains.

Il remporte la médaille d'or du 20 km marche lors des Jeux panaméricains de 2019, à Lima.

Notes et références

Liens externes 

Marcheur équatorien
Naissance en juillet 1995
Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 2016
Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 2020
Médaillé d'or aux Jeux panaméricains